Widford (Essex)
 Widford (Hertfordshire)
 Widford (Oxfordshire), tot 1844 een enclave van Gloucestershire